Нина Рома́нова:
 Романова, Нина Александровна (до 1963 Задорожная; род. 1940) — советская волейболистка, серебряный призер чемпионата мира.
 Романова, Нина Георгиевна (1901—1974) — княжна.